Kristián má více významů:

 Kristián – mužské jméno
 Kristián (film) – česká filmová komedie z roku 1939
 Strachkvas – též Kristián, autor tzv. Kristiánovy legendy
 Kristián (cena) – cena za přínos světové kinematografii udělovaná na Febiofestu, určená nejvýznamnějším hostům festivalu 
 Kristián – cena české filmové kritiky udělovaná na Febiofestu v letech 1994-2011

viz též
 Kristián I. – více osob (rozcestník)
 Kristián II. – více osob (rozcestník)
 Kristián III. – více osob (rozcestník)
 Kristián IV. – více osob (rozcestník)
 Kristián V. – více osob (rozcestník)
 Kristián VI. – dánský král
 Kristián VII. – dánský král
 Kristián VIII. – dánský král
 Kristián IX. – dánský král
 Kristián X. – dánský král
 Christian Dánský – dánský princ
 Kristián August
 Kristián Brunšvický

Externí odkazy